Montfort-sur-Meu (en bretó Moñforzh) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 6.028 habitants. Limita amb els municipis de Breteil, Iffendic, Talensac, La Nouaye i Bédée.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Rennes